Die HMCS Halifax (FFH 330) ist eine Fregatte der Halifax-Klasse der Royal Canadian Navy. Sie ist nach der kanadischen Stadt Halifax benannt.

Die Halifax wurde von 1987 und 1988 von „Saint John Shipbuilding“ in Saint John, New Brunswick, gebaut und 1992 in den operativen Dienst aufgenommen. Nach dem Absturz von Swissair-Flug 111 war sie an der Such- und Bergungsoperation beteiligt. Nachdem die Halifax im Januar 2010 nach dem Erdbeben in Haiti wiederum zur Hilfe eingesetzt wurde, kam sie ab September des Jahres als erstes Schiff ihrer Klasse zur Generalüberholung im Rahmen des FrigatE Life EXtension (FELEX)–Programmes.

Weblinks 

 Die Halifax-Klasse auf der Seite der Royal Canadian Navy
 Die Halifax-Klasse bei hazegray.org
 Die Halifax-Klasse bei naval-technology.com

Einzelnachweise 

Halifax-Klasse